Бургха́узен (, ) — город в Баварии (Германия), округ Альтэттинг.

Бургхаузен — самый крупный город в округе Альтэттинг, он стоит на реке Зальцах, по которой проходит граница с Австрией. В черте города, на вершине склонов реки, расположилась самая длинная средневековая крепость в Европе с протяженностью стены 1034 метров. В настоящее время в крепости находится краеведческий музей, в котором собрана коллекция средневековых полотен (в основном, портретная живопись, пейзажи и сцены баталий), предметы быта баварских бургеров и крестьян.

На протяжении 30 лет в Бургхаузене проходят международные джаз-фестивали. Город также известен своей футбольной командой «Ваккер», выступающей в Третьей лиге. Именно здесь, на стадионе «Ваккер-Арена», проводила свои тренировки сборная России по футболу перед ЕВРО-2008.

Население

Фотопанорама

См. также 
 Монастырь Райтенхаслах

Примечания

Ссылки 

 
Крепости Германии